Campitello puede referirse a:

 Campitello, comuna y población de Francia, en la región de Córcega, departamento de Alta Córcega
 Campitello Matese, fracción de la comuna de San Massimo, en la provincia de Campobasso, en el centro-sur de Italia
 Campitello di Fassa, localidad y comune italiana de la provincia de Trento, región de Trentino-Alto Adigio